BCJ peut faire référence à :
 Bach Collegium Japan, orchestre et ensemble vocal japonais ;
 Banque cantonale du Jura ;
 .